

Комісарово — село, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Комісарово — село, Октябрський район, Оренбурзька область